Евдора () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Евдора — одна из океанид;
 Евдора — одна из нереид;
 Евдора — гиада.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов